Авцин — фамилия.

 Авцин, Александр Александрович (род. 1991) — российский профессиональный хоккеист.
 Евгений (Эжен) Авцин (1901—1992) — французский писатель, поэт, издатель, участник движения Сопротивления.